Shajar (do árabe šájar, شجرة , árvores) pode se referir a:

 Shajar al-Durr (?-1257), uma sultana do Egito
 Shajar, uma pedra rara que se pode encontrar na Índia.

Desambiguação